Eurovision Song Contest 2012 var den 57. Eurovision Song Contest og blev afholdt i Aserbajdsjan efter at Ell & Nikki vandt for Aserbajdsjan i Eurovision Song Contest 2011.

Den første semifinale blev afholdt 22. maj og den anden 24. maj 2012, mens finalen fandt sted lørdag den 26. maj 2012. Ti lande fra hver semifinale kvalificerede sig til finalen, hvor også de fem faste deltagere, Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien og Storbritannien, samt værtslandet Aserbajdsjan automatisk deltog.

Sverige vandt konkurrencen med 372 point dog dermed vandt en jordskærds sejrer over Rusland som blev 2 med 259 point. Serbien blev 3. med 214 point og Aserbajdsjan og Albanien rundet af i top 5 Sverige slog dog ikke Alexander Rybak's rekord fra 2009 som var med 387 point men de slog rekorden med flest 12 point hele 18 gange.

Deltagerlande

1. semifinale 

de ti lande blev råbt op i en vilkårlig rækkefølge:

2. semifinale 

de ti lande blev råbt op i en vilkårlig rækkefølge:

Finale

Resultat af finalen

Udmeldte lande

Kommentatorer 
De fleste lande vil sende kommentatorer til Baku eller vil kommentere fra deres eget land, for at tilføje indsigt til deltagerne, og om nødvendigt, give stemmeret oplysninger.
 Australien – Julia Zemiro og Sam Pang
 Østrig – Andi Knoll og Stermann og Grissemann
 Aserbajdsjan – Konul Arifgizi
 Hviderusland – Denis Kuryan
 Belgien – hollandsk : André Vermeulen og Peter Van de Veire og fransk : Jean-Pierre Hautier og Jean-Louis LaHaye
 Bosnien og Hercegovina – Dejan Kukrić
 Kroatien – Dusko Ćurlić
 Cypern – Melina Karageorgiou
 Danmark – Ole Tøpholm
 Estland – Marko Reikop
 Finland – Finsk : Tarja Närhi, Svensk : Eva Frantz og Johan Lindroos og Sanna Kojo og Jorma Hietamän
 Frankrig – Audrey Chauveau og Bruno Berberes samt Cyril Féraud og Mireille Dumas
 Tyskland – Peter Urban og Thomas Mohr
 Grækenland – Maria Kozakou
 Ungarn – Gábor Gundel Takacs
 Irland – Marty Whelan
 Italien – Federica Gentil, Filippo Solibello og Marco Ardemagni

Den danske fagjury 
 Bryan Rice
 Birthe Kjær
 Laust Sonne
 Kenneth Bager
 Aya

Referencer

Kilder 
 Officiel hjemmeside 
 Den danske Fagjury på dr.dk 

2012
Musik i 2012